Ива́н Евгеньевич Кладкевич (20 августа 1924 дер. Рудное, Хойникский район, Гомельская область, Белорусская ССР) — ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери.

Биография 
Иван Евгеньевич Кладкевич родился 20 августа 1924 года в крестьянской семье в деревне Рудное, Хойникского района Гомельской области. Отец — Евгений Сергеевич Кладкевич участник Русско-Японской и Первой мировой войны.

В 1940-м он окончил девять классов и поступил в школу ФЗО № 2 на ул. Прибытковского в Ленинграде учиться на электромонтёра.

Участие в Великой Отечественной войне 
С началом войны начал работать на заводе «Светлана».

В сентябре 1941 года был эвакуирован на Урал в Магитогорск. Электромонтер 4-го разряда, а затем шофер на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Златоустовское военное пулеметное училище (1942). В декабре 1942 года направлен на фронт на Ржевско-Вяземском направление.
31-я Гвардейская стрелковая дивизия.

Участвовал в Ржевской битве в январе-феврале 1943 года, в освобождении Орши и Витебска.

1 апреля 1944 года командир полка отправил способного солдата учиться в 1-е Киевское артиллерийское училище.

После войны 
После окончания училища служил в Германии и на Дальнем Востоке.
В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей майор Иван Евгеньевич Кладкевич переехал в Калинин.
Работал на Рыбокомбинате инженером по технике безопасности.

Публикации

Награды 
 Орден Красной Звезды (1951)
 Орден Отечественной войны I Ст. (1985)
 Орден Почёта (2020)
 Медаль «За отвагу» (1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (1953)
 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2015)
 Памятный знак Главы Города Твери «700 лет начала великого княжения Михаила Ярославича Тверского»

Примечания

Ссылки 
 Запись в галерее Дорога памяти

Участники Ржевской битвы
Почётные граждане Твери